Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 340 dans le monde.

 Route 340 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route 340 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route 340 au Québec, Canada
 Route 340 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
  dans certains pays